Jako palác Lažanských se na Malé Straně označují dvě budovy:

 Palác Lažanských (Sněmovní) (čp. 175) – renesančně-barokní palác ve Sněmovní ulici
 Palác Lažanských (Karmelitská) (čp. 377) – klasicistní palác, sídlo Okresního soudu Praha-západ